Styrventiler inom pneumatik kan se ut på många sätt. Ett exempel är bilden som visar en till-från-ventil med fjädrande återgång. Kan till exempel kopplas till en kolv med fjädrande återgång.

Ventiler